Jack Aubrey – postać fikcyjna, kontradmirał, bohater 21-tomowego cyklu powieściowego, którego autorem jest Patrick O’Brian.

Sir Jack Aubrey  KB, MP, FRS jest oficerem brytyjskiej Royal Navy w czasach wojen napoleońskich.

Na podstawie dwóch powieści z cyklu o jego przygodach powstał film Pan i władca: Na krańcu świata, w którym w jego roli wystąpił Russell Crowe.

Okręty Jacka Aubreya 

Postacie z angielskich utworów literackich